Эль-Васта, ) — город в Египте, расположен в губернаторстве Бени-Суэйф, на границе с губернаторством Гиза. Находится в долине Нила, к северу от Бени-Суэфа и к югу от Хелуана. Население 35 746 жителей (2006). Центр района.

Основной достопримечательностью является пирамида Мейдум, расположенная примерно в 7 км к северо-западу.

Примечания 

Города Египта